Knacker sono stati una band indie rock canadese di Toronto, Ontario, Canada.

Storia 
La band è stata formata nel 1998 dai fratelli <i>Dean Marino</i> e <i>Peter Marino</i> con il chitarrista <i>Jeff Nedza</i> e il batterista Gerard Ross. 

La band fece frequenti apparizioni dal vivo e aprì concerti per Sum41, Billy Talent, Limblifter, The Killjoys, Three Days Grace e The Meligrove Band. Gran parte della musica dei Knacker può essere ascoltata nelle colonne sonore degli spettacoli televisivi, tra cui Undergrads di MTV e The Free Radio Roscoe di The N.  

Il primo album della band, The Self-Titled Blue EP, è stato pubblicato in modo indipendente nel 1998 ed è stato suonato alla radio canadese  campus radio. Il seguito è stato l'album "Snapshot" (2000), il loro lavoro più noto.  

Nel 2002, Ross lasciò la band e fu sostituito dal batterista Chris Edelman. Quell'anno Snapshot ricevette la nomination come "Best Rock Record" al secondo Annual Canadian Independent Music Awards.  La band ha continuato a suonare nei club  e nei festival  prima di pubblicare un album, Picture Show nel 2005.  La band ha lavorato alla registrazione di un altro album, intitolato Houses Basements and Apartments, ma non è mai stato pubblicato. 

La band è diventata inattiva nel 2005. Dean Marino è diventato il co-proprietario di Chemical Sound Studios e produttore discografico / ingegnere, produttore sotto il soprannome EX ~ PO,  e suona la chitarra per la alternative country / rock band Tin Star Orphans .

Membri

Formazione allo scioglimento 

 Dean Marino - Voce, chitarra 
 Peter Marino - basso elettrico, cori 
 Jeff Nedza - chitarra 
 Chris Edelman - percussioni

Ex-membri 

 Gerard Ross - percussioni (1998 – 2002)

Discografia

EP 

 1998 - Self Titled Blue EP (Axis Music Group)

Album in studio 

 2000 - Snapshot (Axis Music Group)
 2004 - Picture Show (Landed Music)

Note

Collegamenti esterni 
 
 "Popular local Indie Rockers celebrate sophomore album release 'Picture/Show'". top-40charts.com 01/10/2004
 2002 Canadian Independent Music Awards Nomination
Gruppi musicali costituitisi nel 1998